113-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 113-й орадн РГК.

История 

Сформирован в составе 10-й акп в августе 1944 года
В действующей армии с 1.01.1945 по 11.05.1945.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерийских частей и соединений 10-го акп   1-го Украинского фронта.

Состав 
штат 08/555
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 капитан, майор Батолин Вениамин Васильевич

Начальник штаба дивизиона
 капитан Эдемский Николай Александрович

Заместитель командира дивизиона по политической части
 капитан Собко Андрей Иванович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Кульпин Григорий Матвеевич
 
Помощник командира дивизиона по снабжению
 ст. лейтенант Печёрский Иван Михайлович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант Щетинин Виталий Геннадьевич
 ст. лейтенант Цимерлинг Рудольф Яковлевич

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант Щавелев Степан Ильич

Командир БТР
 лейтенант Бурьков Анатолий Александрович

Командир ВЗОР
 мл. лейтенант Сягаев Василий Григорьевич

Командир ФГВ
 мл. лейтенант Девяткин Степан Фролович
 гв. ст. лейтенант Задорожный Григорий Андреевич

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
 https://cdnimg.rg.ru/pril/article/187/53/02/Svodnye_lannye_po_medali_Za_vziatie_Berlina.pdf

 
  

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны